Села:
 Велика Горбаша — Житомирська область, Звягельський район
 Велика Горбаша — Житомирська область, Житомирський район